Макі́ївська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь міста Макіївка Донецької області.

 Макіївська вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Макіївська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Макіївська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Макіївська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Макіївська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці